MZR steht als Abkürzung für:
 Flughafen Masar-e Scharif in Afghanistan (IATA-Code)
 Multiple Zone Recording, Verfahren zum Ablegen von Daten auf scheibenförmigen Speichermedien

MZR